Pristiloma wascoense är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1911.  Pristiloma wascoense ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
wascoense